Nappa kan hentyde til flere artikler::

 Nappa læder – en specielt fom for blødt læder
 Nappa (Dragon Ball) – en fiktiv skurk i manga og anime tegnserien Dragon Ball Z
 En anden stavelse af Napa, en by i det vestlige Californien, USA

ja:ナッパ